Hendrichs ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Hendrichs (1809–1871), deutscher Schauspieler
 Hildegard Hendrichs (1923–2013), deutsche Bildhauerin, Schriftstellerin und Komponistin
 Josef Hendrichs (1915–2009), österreichischer Schauspieler und Hörspielsprecher